Un terre-plein est, en géographie, un espace acquis par remblaiement sur la mer.
Un terre-plein est, en génie civil, un ensemble de couches favorisant la stabilité et le drainage d'un dallage.
Un terre-plein central est un espace séparant des voies de circulation généralement de sens contraires.